"Sweating Bullets" é uma música escrita por Dave Mustaine que faz parte do álbum Countdown to Extinction da banda estadunidense de heavy metal Megadeth. Ela foi lançada como um single em 1993 e chegou ao 29º lugar nas paradas dos Estados Unidos e ao 26º no Reino Unido.

A expressão "to sweat bullets" ("suar balas") significa estar muito nervoso ou ansioso em relação a algo. Liricamente, a música aborda o transtorno dissociativo de identidade, e foi uma das muitas cuja execução foi proibida após os ataques de 11 de Setembro de 2001.

A música faz parte do jogo Guitar Hero 5.

No videoclipe, Dave Mustaine é retratado cativo num asilo para doentes mentais, onde conversa e interage com cópias dele mesmo.

Canções gravadas por Megadeth
Singles de 1993